L'antroponimo Morozov  è un cognome russo di alcune personalità, tra le quali:

 Aleksandr Aleksandrovič Morozov (1904-1979) – generale e ingegnere sovietico
 Aleksandr Ivanovič Morozov (1835-1904) – pittore russo
 Aleksej Morozov (1977) – ex hockeista su ghiaccio russo
 Alim Morozov (1932) – storico e scrittore russo
 Boris Ivanovič Morozov (1590-1661) – politico russo
 Evgenij Morozov (1984) – sociologo e giornalista bielorusso 
 Gennadij Morozov (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1992 russo
 Gleb Morozov – politico russo, fratello di Boris Ivanovič Morozov, marito di Feodosija Prokof'evna Morozova
 Grigorij Morozov (1994) – calciatore russo
 Igor Morozov (1989) – calciatore estone
 Jurij Morozov (1934-2005) – allenatore di calcio e calciatore sovietico, dal 1991 russo
 Nikolaj Morozov (1916-1981) – calciatore e allenatore di calcio sovietico
 Nikolaj Aleksandrovič Morozov (1854-1946) – rivoluzionario e pseudoscienziato russo
 Oleg Morozov (1937-2006) – calciatore sovietico dal 1991 russo
 Pavlik Trofimovič Morozov (1918-1932) – personaggio storico sovietico
 Serhij Morozov (1950-2021) – calciatore sovietico, dal 1991 ucraino
 Vasilij Ivanovič Morozov (1897-1964) – generale sovietico

Pagine correlate
Morozova
Morozovsk
Sergej Morozov
Vladimir Morozov